Анна Олеговна Карна́ух () — российская ватерполистка, вратарь «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и сборной России. Заслуженный мастер спорта.

Достижения 
В составе молодёжной сборной стала чемпионкой мира (2009) и Европы (2010).

На чемпионате мира 2011 года в составе сборной России стала бронзовым призёром.

Принимала участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне, где россиянки стали лишь шестыми.

В 2013 году стала победительницей Универсиады 2013 года в Казани.

Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.

Примечания

Ссылки 
 
 Анна Карнаух на сайте «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
 Анна Карнаух  в проекте «Молодые таланты большого спорта»
 Анна Карнаух 

Ватерполисты России
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года